Radiumquelle bezeichnet:

 Radiumquelle (Klingenthal), radonhaltige Quelle bei Klingenthal
 Radiumquelle bei Bad Brambach, heute Wettinquelle